Валенти́н За́йцев:
 Зайцев, Валентин Алексеевич (1922—1986) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Валентин Иванович (1928—2011) — директор Омского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Валентин Прохорович — художник, автор советских орденов и медалей.